Medicare heißen folgende staatlich finanzierte Krankenversicherungen:

 Medicare in den Vereinigten Staaten
 Medicare (Australien)
 Medicare (Kanada)